Alima är ett släkte av kräftdjur. Alima ingår i familjen Squillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor